Comics Magazine Association of America, à l'origine du Comics Code Authority
 Country Music Awards of Australia